Chondrus ist der wissenschaftliche Name von:
 Knorpeltange, Gattung der Braunalgen, dazu der Knorpeltang (Chondrus crispus)
 Chondrus (Tiergattung), Gattung der Vielfraßschnecken